Brandenburg-Klasse ist der Name folgender Schiffsklassen:

 Brandenburg-Klasse (1891), Klasse von vier Linienschiffen der Kaiserlichen Marine
 Brandenburg-Klasse (1951), Klasse von sechs Frachtschiffen des Hamburg-Amerika-Linie (HAPAG)
 Brandenburg-Klasse (1992), Klasse von Fregatten der Deutschen Marine, siehe F123